Александр Абрамович Све́тов (настоящая фамилия Шейдлин, 1912, Могилёв — после 1972) — советский прозаик, писатель-фантаст, фронтовой корреспондент.

Биография 
Публиковался с 1933 года, входил в литактив журнала «Огонёк». С 1941 года — на фронте, сначала в ополчении (в декабре 1941 года контужен), с февраля 1942 года служил фронтовым корреспондентом в дивизионной газете «Большевистский натиск», во фронтовой газете 18-й армии, редактор газеты «Удар по врагу» 3-го гвардейского Сталинградского медкорпуса. Награждён орденом Красной звезды (1944), медалью «За оборону Ленинграда», другими наградами. После демобилизации в 1946 году работал в харьковской газете «Красное знамя». Автор публицистических произведений, посвящённых спорту и его пропаганде. 

Написал также несколько научно-фантастических рассказов в духе фантастики «ближнего прицела» — «Тайна неслышимых звуков» (1955), «Второй лик пустыни» (1955) и «Охотники за солнечным лучом» (1957), а также детскую повесть-сказку «» (1963), пропагандирующей «хрущёвскую» программу построения коммунизма. 

Умер в Москве 29 октября 1974 года, похоронен на Химкинском кладбище.

Публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

См. также библиографию фантастики Светова на сайте В. Г. Велчинского

Примечания

Ссылки 
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Репрессированные в СССР
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Литераторы, известные под псевдонимами
Кавалеры ордена Красной Звезды
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени